Amerikai Egyesült Államok
 Antwerp (Ohio)
 Antwerp Township (Michigan)
 Antwerp (falu, New York)
 Antwerp (város, New York)
 Belgium
Antwerpen